Ruddle ist der Familienname von:

 Francis H. Ruddle (1929–2013), US-amerikanischer Biologe
 Ryan Ruddle (* 1987), neuseeländischer Eishockeyspieler